

Дакота-Сіті — місто, штат Айова
 Дакота-Сіті — місто, штат Небраска